Ян Гербурт (, род. около 1524 в Фельштыне (теперь — Скеливка, Старосамборского района, Львовской области, Украина) — ум. 1578, там же) — польский историк, гуманист, писатель, дипломат, юрист, кастелян Санокский, староста Пшемысльский и Санокский (1572, 1573).

Биография 

Ян Гербурт происходил из польского дворянского магнатского рода (герба Гербуртов). Состоял в родстве с Петром Кмитой. Брат — Станислава Гербурта, каштеляна перемышльского и львовского и воеводы русского и подольского Николая Гербурта.

Ян Гербурт изучал право в Ягеллонском университете в Кракове, затем продолжил обучение философии и праву в Лёвене в Бельгии и Германии. Вернувшись на родину, Ян Гербурт был назначен секретарём короля Сигизмунда II Августа, а затем — подкоморием Перемышля, кастеляном Санока, позднее — старостой Перемышльским, мостиским и медыкским.

Ян Гербурт преподавал право в Краковском университете.

После смерти короля Сигизмунда Августа Ян Гербурт был направлен во Францию послом ко двору новоизбранного короля Генриха III Валуа.

В 1573 году Ян Гербурт принял активное участие в разработке резолюции Варшавской конфедерации о религиозном мире и правах религиозных групп в Речи Посполитой, был одним из редакторов так называемых Генриковых артикулов.

В период бесцарствия в Польше в 1574 году Ян Гербурт, будучи последователем идей Яна Замойского, был сторонником избрания на трон императора Священной Римской империи Максимилиана II, а затем Стефана Батория.

Во время правления Батория, дипломат Ян Гербурт принял участие в переговорах о заключении союза между Швецией и Речью Посполитой для совместного нападения на Россию (1579-1580).

Ян Гербурт имел 3-х сыновей : Яна Щенсного, Каспера Шимона (краковского каноника) и Кшиштофа, а также 3 дочерей: Ядвигу , Барбару и Эльжбету.

Творческая деятельность 

Ян Гербурт является автором ряда работ на религиозную тему. В своем догматически-полемическом произведении на латыни «Locorum de fide communium» он выступал в защиту католической веры перед протестантизмом. По просьбе коронного канцлера Яна Осецкого Ян Гербурт составил алфавитный свод польских законов.

Ян Гербурт написал Историю Польши до 1548 г. и многие сочинения на дипломатическую тему.

Избранные труды 

 Joannes Herbertus de Fulstin, Chronica sive historiae Polonicae compendiosa, Basileae, 1571,
 Historiа Polski (лат.)
 Histoire des roys et princes de Poloigne, composée en latin et divisée en XX livres par, Jean Herburt de Fulstin, Traduite de latin en françois [par Fr. Bauduin], Paris, P. L’Huilier, 1573)(фр.)
 Statuta Regni Poloniae (лат.)

См. также 
 Гербурты

Примечания

Ссылка 
 Ян Гербурт

Дипломаты Польши
Писатели Польши
Историки Польши
Каштеляны саноцкие
Ян